Чамишел — річка в Україні, у Житомирському районі Житомирської області. Права притока Тетерева (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 6,3 км.

Розташування 
Бере початок у Городищі. Тече переважно на північний захід через Дубище і впадає у річку Тетерів, праву притоку Дніпра. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Чуднівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці